Mesterholdenes Europa Cup finale 1963 var en fodboldkamp der blev spillet den 22. maj 1963. Kampen blev spillet foran 45.715 tilskuere på Wembley Stadium i den britiske hovedstad London, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1962-63. De deltagende hold var italienske AC Milan og portugisiske Benfica.

Det var kulminationen på den ottende udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var anden gang at Milan var nået frem til finalen, hvor de i 1958 tabte til Real Madrid . For Benfica var det tredje år i træk de nået frem til finalen, hvoraf de to første blev vundet. 

Eusébio bragte efter 19 minutter Benfica foran 1-0. Men da der var spillet knap en halv time af 2. halvleg udlignede José Altafini for italienerne. 11 minutter senere var Altafini igen på pletten, da han bragte Milan foran 2-1. Dette blev også kampens resultat, og Milan kunne løfte pokalen for første gang.

Kampen blev ledet af den engelske dommer Arthur Holland.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1962/63  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1963
AC Milan
S.L. Benfica
Fodbold i 1963
Fodbold i London